Heinrich est un prénom d'origine allemande, mais aussi,

Patronyme 

 André Heinrich (1923-2014), réalisateur français ;
 Bernd Heinrich (1940-) est un professeur de biologie américain ;
 Brigitte Heinrich (1941-1987) est une journaliste allemande ;
 Gerd Heinrich (1931-2012), historien allemand ;
 Guillaume-Alfred Heinrich (1829-1887), écrivain français ;
 Ignace Heinrich (1925-2003) est un athlète français ;
 Jean Heinrich est un officier supérieur français ;
 Jean-Louis Heinrich (1943-2012), footballeur français ;
 Jörg Heinrich (1969 ) est un footballeur allemand ;
 Jutta Heinrich (1940-2021), écrivaine féministe allemande :
 Katherine Heinrich (née en 1954), mathématicienne canadienne ;
 Klaus Heinrich (1927-2020), philosophe et professeur allemand ;
 
 Michel Heinrich (1946-) est un homme politique et un pharmacien français ;
 Michel Heinrich (1940-), footballeur français ;
 Reinhart Heinrich (1946-2006), biophysicien allemand ;
 Romain Heinrich (1990-), bobeur français ;
 Stephanie Heinrich (1979-) est un modèle de charme et une actrice américaine ;

Prénom

Cinéma 
 Heinrich, film allemand réalisé par Helma Sanders-Brahms, sorti en 1977.

Biologie 
 Le Coucou de Heinrich est une espèce d'oiseau de la famille des Cuculidae.

Géologie 
 Un événement de Heinrich est la libération d'une grande quantité d'eau douce et d'icebergs dans l'Atlantique Nord lors des glaciations quaternaires. Par extension, l'expression désigne aussi les conséquences climatiques associées (refroidissement).

Naval 
 le SMS Prinz Heinrich est un croiseur cuirassé unique de la Marine impériale allemande.
 Prinz Heinrich, un ancien bateau à vapeur allemand pour le courrier et passagers.

Voir aussi